El término «Moonlight» puede referirse a:
 «Moonlight» (2007-2008), serie de TV;
 «Moonlight» (2009), runtime;
 «Moonlight» (2016), película de Barry Jenkins;
 «Moonlight» (2016), canción de Ariana Grande;
 «Moonlight» (2018), canción de XXXTentacion;
 «MoonLIGHT», retrorreflector.